Saint-Médard-en-Jalles  es una población y comuna francesa, situada en la región de Aquitania, departamento de Gironda, en el distrito de Burdeos. Es el chef-lieu del cantón de su nombre.

Demografía

Ciudades hermanadas 
  Almansa, España, desde 1990.

Referencias

Enlaces externos 

 INSEE

Saint Medard Jalles